Такмичење у трци на 400 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 6., 7. и 9. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, одбранила је Либанија Гренот из Италије.

Земље учеснице 

  Белорусија (1)
  Грчка (2)
  Ирска (2)
  Италија (3)
  Косово (1)
  Летонија (1)
  Немачка (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (3)
  Португалија (1)
  Румунија (2)
  Словачка (1)
  Србија (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (3)
  Француска (1)
  Холандија (2)
  Шпанија (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 400 метара 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2016.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење се одржало 6. јула 2016. године. За полуфинале пласирале су се прве 3 из сваке од 3 квалификационе групе (КВ) и 4 према постигнутом резултату(кв)., 
Почетак такмичења: група 1 у 13:10, група 2 у 13:16, група 3 у 13:22.

Такмичарке које су директно ушле у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују атлетичарке које су 27.6.2016 биле на Европској ранг листи пласиране до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 7. јула 2016. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке (13 из квалификација и 11 најбоље пласиране на Европској ранг листи до 27.6.2016), подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв)., 
 Почетак такмичења: група 1 у 17:35, група 2 у 17:42, група 3 у 17:49.

Финале 
Такмичење је одржано 8. јула 2016. године у 20:25.

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном